Веприкский сельский совет  () — топоним.

 Веприкский сельский совет — входит в состав Фастовского района Киевской области Украины.
 Веприкский сельский совет — входит в состав Гадячского района Полтавской области Украины.
 Веприкский сельский совет — входит в состав Бобровицкого района Черниговской области Украины.